Хизер Кейша Хантер (Heather Keisha Hunter, ) — бывшая американская порноактриса, а также рэп-исполнительница, художник, фотограф, писатель и продюсер.

Биография 
Родилась 1 октября 1969 года в Бронксе, Нью-Йорк, США.

Дебютировала как актриса в порноиндустрии в 1988 году и в 90-е годы стала одной из звёзд компании Vivid Entertainment.

После завершения карьеры в порно, занимается творческой деятельностью, такой как музыка и фотография.

Поступила в Нью-Йоркский институт фотографии. В 2009 году получила премию «За заслуги» за работу в области фотографии.

Награды

Личная жизнь 
Идентифицирует себя как бисексуал.

Избранная фильмография 
Can You Be A Pornstar? 3 & 4 (2004)
Comedy After Dark (2003)
Girls Only: Strapped On (2002)
Deep Inside Lexus (2001)
Best of the Vivid Girls 30 (2000)
Where the Boys Aren't 11 (1999)
Where the Boys Aren't 10 (1998)
Cream On 2 (1997)
 Fashion Plate (1996)
Fashion Plate (1995)
Les vestiaires du plaisir, réalisateur Paul Thomas, V.H.S., éditeur O.U.T., Paris, (1994)
Deep Inside Deidre Holland (1993)
Wet Sex 1 & 5 (1992)
Blue Jean Brat (1991)
Where the Boys Aren't 3 (1990)
Heather's Home Movies (1989)
Heather (1989) 
Heather Hunter on Fire, (1988)

Примечания

Ссылки 

 
 
 Artcore-NYC gallery
 Heather Hunter Double H The Unexpected Review 
 Heather Hunter на My Space.
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Члены Зала славы AVN
Афроамериканские писатели
Члены Зала славы Urban X
Члены Зала славы XRCO
Vivid Girls
Рэперы США